Ashmunella walkeri är en snäckart som beskrevs av James Henry Ferriss 1904. Ashmunella walkeri ingår i släktet Ashmunella och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
walkeri